Meleto ima više značenja:
 Meleto, Ancona
 Meleto, Arezzo
 Meleto, Firenze
 Meleto, Forlì-Cesena
 Meleto, Rimini